Євпраксія

 Євпраксія — історичний роман Павла Загребельного.

 Євпраксія — жіноче православне ім'я, прийняте у сучасній українській православній традиції. Походить від грецького імені Ευπραξία — букв. «Добрі справи»; в переносному значенні — «благодійниця»

 Євпраксія Всеволодівна (1071—1109) — київська князівна, дочка великого князя київського Всеволода Ярославича
 Євпраксія Мстиславівна (1108—1172) — дочка київського великого князя Мстислава Володимировича
 Євпраксія Константинопольська — православна свята, яка жила у IV—V ст..

Джерела 

 Українські імена 

Жіночі імена